Чорнокам'янка — нині зникле село в Україні, (Лозівський район Харківська область). Населений пункт зник під час будівництва Краснопавлівського водосховища, мешканці виселені.

Колишні населені пункти Лозівського району